Красноуральский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Красноуральский сельсовет — в Юргамышском районе Курганской области.
 Красноуральский сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.